Quantum field theory – teoria quantistica dei campi
 Quantum Fourier transform – Trasformata di Fourier quantistica